Il campionato del mondo di scacchi FIDE 2000 è stato un torneo di scacchi organizzato dalla FIDE, tenutosi tra il 26 novembre e il 28 dicembre del 2000 tra Nuova Delhi e Teheran, valido per il titolo di Campione del Mondo (FIDE). Il torneo è stato vinto dall'indiano Viswanathan Anand. Contemporaneamente fu organizzata un'edizione femminile.

Contesto e formato 
A seguito di contrasti sull'organizzazione del campionato del mondo 1993, Garri Kasparov decise di creare un campionato del mondo parallelo a quello della FIDE, sotto l'egida della PCA. La FIDE reagì rivoluzionando profondamente il formato del suo campionato del mondo, eliminando i privilegi del campione in carica (che in precedenza giocava un solo match contro uno sfidante deciso tramite altri tornei) e trasformando il campionato mondiale in un torneo ad eliminazione diretta, dove ogni sfida veniva giocata su un mini-match di due sole partite, seguite eventualmente da spareggi a tempo rapido.

Nel mondiale del 2000 i tempi di riflessione previsti erano:
 per le partite a tempo di riflessione lungo: 100 minuti per le prime 40 mosse, quindi 50 per le successive 20, più 10 minuti per finire; 30 secondi erano aggiunti dopo ogni mossa;
 per i primi spareggi: 25 minuti a giocatore più 10 secondi a mossa (due partite);
 per i secondi spareggi: 15 minuti a giocatore più 10 secondi per mossa (due partite);
 infine, partite singole (ossia il primo che vinceva passava il turno) con 4 minuti per il Bianco e 5 per il Nero, più 10 secondi a mossa.

Nei primi cinque turni erano previste due partite a tempo lungo, mentre in semifinale si giocò al meglio delle quattro e la finale al meglio delle sei partite.

Partecipanti 
I partecipanti furono 100, i quali si qualificavano al mondiale secondo i criteri stabiliti dalla FIDE. Garri Kasparov e Vladimir Kramnik (che aveva sconfitto Kasparov nel campionato del mondo di scacchi classico giocato ad ottobre dello stesso anno) non parteciparono a causa della scissione del titolo mondiale. Tra i primi 25 giocatori nella classifica Elo dell'epoca, gli unici altri che non parteciparono furono Anatolij Karpov e Ye Jiangchuan.

Criteri di qualificazione 
I criteri di qualificazione furono i seguenti:
 il campione del mondo FIDE 1999, il finalista e i semifinalisti dello stesso evento (Aleksandr Chalifman, Vladimir Hakobyan, Michael Adams e Liviu-Dieter Nisipeanu);
 gli under-20 con rating superiore a 2600 tra gennaio e luglio 2000 (Ruslan Ponomarëv, Étienne Bacrot, Vladimir Malachov e Aleksandr Griščuk);
 i campioni del mondo juniores 1999 (Aleksandr Galkin) e 2000 (Lázaro Bruzón)
 la campionessa del mondo femminile 1999 (Xie Jun)
 tre nominati dal presidente della FIDE;
 uno nominato dagli organizzatori;
 62 qualificati da tornei zonali;
 un nominato da ogni presidente continentale;
 un numero sufficiente di giocatori, scelti attraverso la lista Elo, per raggiungere i 100 partecipanti.

Lista 
I giocatori sono ordinati per Elo (che è indicato loro accanto); sono tutti Grandi Maestri, eccetto dove indicato.

 Viswanathan Anand (), 2762
 Aleksandr Morozevič (), 2756
 Michael Adams (), 2755
 Aleksej Širov (), 2746
 Péter Lékó (), 2743
 Vasyl' Ivančuk (), 2719
 Veselin Topalov (), 2707
 Evgenij Bareev (), 2702
 Michail Krasenkov (), 2702
 Rustam Qosimjonov (), 2690
 Pëtr Svidler (), 2689
 Boris Gelfand (), 2681
 Nigel Short (), 2677
 Il'ja Smiryn (), 2677
 Aleksej Dreev (), 2676
 Zurab Azmaiparashvili (), 2673
 Sergej Rublëvskij (), 2670
 Zoltán Almási (), 2668
 Xu Jun (), 2668
 Michail Gurevič (), 2667
 Aleksandr Chalifman (), 2667
 Sergey Movsesyan (), 2666
 Kiril Georgiev (), 2661
 Vladimir Hakobyan (), 2660
 Oleksandr Beljavs'kyj (), 2659
 Vladislav Tkačëv (), 2657
 Peng Xiaomin (), 2657
 Jeroen Piket (), 2649
 Joël Lautier (), 2648
 Aljaksej Fëdaraŭ (), 2646
 Loek van Wely (), 2643
 Boris Gul'ko (), 2643
 Viktor Bologan (), 2641
 Gilberto Milos (), 2633
 Ruslan Ponomarëv (), 2630
 Aleksandr Oniščuk (), 2627
 Konstantin Sakaev (), 2627
 Jaan Ehlvest (), 2627
 Andrej Charlov (), 2627
 Rafayel Vahanyan (), 2623
 Jonathan Speelman (), 2623
 Pavel Tregubov (), 2620
 Étienne Bacrot (), 2613
 Lev Psachis (), 2611
 Emil Sutovskij (), 2609
 Aleksandr Griščuk (), 2606
 Vladimir Malachov (), 2605
 Volodymyr Baklan (), 2599
 Smbat Lpowtyan (), 2598
 Evgenij Vladimirov (), 2598
 Aleksej Ermolinskij (), 2596
 Artašes Minasyan (), 2595
 Christopher Lutz (), 2595
 Viorel Iordăchescu (), 2594
 Liviu-Dieter Nisipeanu (), 2592
 Aleksej Aleksandrov (), 2591
 Aleksandr Galkin (), 2587
 Alexandre Lesiege (), 2584
 Utut Adianto (), 2583
 Vladislav Nevednichy (), 2582
 Joel Benjamin (), 2577
 Grigory Serper (), 2574
 Krishnan Sasikiran (), 2573
 Oleksandr Černin (), 2572
 Gilberto Hernández (), 2572
 Rafael Leitão (), 2567
 Alexander Ivanov (), 2567
 Karen Asryan (), 2566
 Aleksej Bezgodov (), 2557
 Hannes Stefánsson (), 2557
 Abhijit Kunte (), 2556
 Dao Thien Hai (), 2555
 Evgenij Agrest (), 2554
 Sergej Volkov (), 2554
 Jesús Nogueiras (), 2552
 Sune Berg Hansen (), 2545
 Hichem Hamdouchi (), 2541
 Bartłomiej Macieja (), 2536
 Aleksandr Rustemov (), 2534
 Mihhail Rõtšagov (), 2529
 Emir Dizdarević (), 2527
 Igor Nataf (), 2526
 Darcy Lima (), 2525
 Aloyzas Kveinys (), 2522
 MI Ivan Zaja (), 2513
 MI Pawel Blehm (), 2510
 Dibyendu Barua (), 2502
 Mohamad Al-Modiahki (), 2499
 Bong Villamayor (), 2495
 Ehsan Ghaem Maghami (), 2488 (senza titolo)
 Michele Godena (), 2485
 MI Fouad El Taher (), 2485
 MI Aleksandar Wohl (), 2461
 MI Rodrigo Vázquez (), 2454
 MI Imad Hakki (), 2429
 MI Ibrahim Hasan Labib (), 2426
 MI Fabian Fiorito (), 2418
 MI Amir Bagheri (), 2409
 MI Amon Simutowe (), 2322
 Aleksandr Utnasunov (), 2257 (senza titolo)

Turni 1-4

Prima sezione

Seconda sezione

Terza sezione

Quarta sezione

Quinta sezione

Sesta sezione

Settima sezione

Ottava sezione

Turni finali

Finale 
La finale fu giocata a Teheran, in Iran, tra il 20 e il 24 dicembre.

Note

Voci correlate
Campionato del mondo di scacchi

Collegamenti esterni 
 
 Sito ufficiale (Internet Archive)

Scacchi nel 2000
 2000 FIDE
Scacchi in India